Голд-Кост:

 Голд-Кост — город в юго-восточной части австралийского штата Квинсленд.
 Голд-Кост — австралийский аэропорт внутренних и международных перевозок в Голд-Кост.
 Голд-Кост Тайтнз — австралийская профессиональная команда по регбилиг (регби-13).
 Голд-Кост Юнайтед — бывший австралийский футбольный клуб из города Голд-Кост.